Henry Phipps peut faire référence à :

 Henry Carnegie Phipps (1879–1953), sportif et financier
 Henry Phipps Jr. (1839–1930), entrepreneur et philanthrope
 Henry Phipps, 1er Comte de Mulgrave (1755–1831), soldat et homme politique

Voir aussi
 Henry Phipps House, New York City